Johan Verstreken, Belgisch presentator en politicus
 Liesbeth Verstreken, Belgisch advocate en politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam